Кубок Інтертото 1968 () — восьмий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 50 клубів з 14 країн. Разом із турнірами 1983, 1985, 1986 та 1989 років це був розіграш з найбільшою кількістю країн-учасниць. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців і отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру стала польська «Одра» (Ополе), яка здобула 11 очок і мала кращу різницю м'ячів.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем повернулись команди з Італії та вперше зіграли представники з Португалії та Іспанії.

Команди були поділені на чотирнадцять груп — 6 груп А по три клуби та 8 груп В по чотири клуби. Групи формувалися за географічним принципом: групи A — західноєвропейські країни (Бельгія, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія та Португалія), групи B — центрально- і східноєвропейські країни (НДР, Польща, Швеція та Данія). Клуби із ФРН, Австрії, Чехословаччини та Швейцарії потрапили в обидві зони.

Груповий етап

Група A1

Група A2

Група A3

Примітка: Матч між «Дуклою» і «Рапідом» не відбувся.

Група A4

Група A5

Група A6

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група B5

Група B6

Група B7

Група B8

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1968—1969
 Кубок володарів кубків 1968—1969
 Кубок ярмарок 1968—1969

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1968 у футболі